Альмасера (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Уэрта-Норте. Занимает площадь 2,70 км². Население 7199 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 16 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web Oficial de Almácera
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias - Guía Turística
 
 Web Información sobre Almácera
 Noticias, eventos y actos de Almàssera en Hortanoticias.com, diario digital de l´Horta

Муниципалитеты Валенсии